Heinrich von Gundelfingen ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Gundelfingen (zwischen 1440 und 1445–1490), deutscher Frühhumanist, siehe Heinrich Gundelfingen
 Heinrich von Gundelfingen (Abt) (vor 1383–1429), Abt des Klosters St. Gallen